Por Explorer podemos entender:

 Internet Explorer: Antiguo navegador de Internet de Microsoft.
 Explorador de Windows: administrador de archivos de Microsoft Windows (Windows Explorer en inglés).
 Explorer 1: primer satélite artificial lanzado por Estados Unidos.
 Ford Explorer: automóvil todoterreno del fabricante estadounidense Ford Motor Company.
 MS Explorer: navío con bandera de Liberia que se hundió en el Antártico el 23 de noviembre de 2007.